Оуквуд има више значења:
 Оуквуд (Пенсилванија)
 Оуквуд (Џорџија)
 Оуквуд (Тексас)
 Оуквуд (Илиноис)
 Оуквуд (Мисури)
 Оуквуд (Оклахома)
 Оуквуд (округ Кајахога, Охајо)